Dienewald ist der Familienname folgender Personen:

 Rolf Dienewald (* 1941), deutscher Schauspieler, Moderator, Regisseur und Autor
 Steffen Dienewald (* 1944), deutscher Radrennfahrer